Frans Halsstraat (Almelo), straat in Almelo
Frans Halsstraat (Amersfoort), straat in Amersfoort
Frans Halsstraat (Amsterdam), straat in Amsterdam-Zuid 
Frans Halsstraat (Bergen op Zoom), straat in Bergen op Zoom
Frans Halsstraat (Boxmeer), straat in Boxmeer 
Frans Halsstraat (Den Haag), straat in Den Haag
Frans Halsstraat (Deventer), straat in Deventer
Frans Halsstraat (Haarlem), straat in Haarlem
Frans Halsstraat (Heemstede), straat in Heemstede
Frans Halsstraat (Lisse), straat in Lisse
Frans Halsstraat (Oldenzaal), straat in Oldenzaal
Frans Halsstraat (Oud-Beijerland), straat in Oud-Beijerland
Frans Halsstraat (Ridderkerk), straat in Ridderkerk
Frans Halsstraat (Utrecht), straat in Utrecht
Frans Halsstraat (Weesp), straat in Weesp
Frans Halsstraat (IJmuiden), straat in IJmuiden
Frans Halsstraat (Zwolle), straat in Zwolle